Відстань — віддаль між двома точками простору 
 Відстань (музичний гурт) — український музичний гурт з Рівного